Villy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Villy (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny